България участва на зимните олимпийски игри в Инсбрук през 1976 година, като това е деветата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

За пръв път България участва с отбор по хокей на лед и в биатлона.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Биатлон 
Мъже

Ски бягане 
Мъже

Мъже 4 × 10 км щафета

Хокей на лед

Първи кръг 
Победителите от този кръг играят за разпределение на медалите. Останалите играят за разпределение на местата от 7 до 12-о.

 Чехия 14-1 България

Втори кръг 

 Австрия 6-2 България
 Швейцария 8-3 България
 Югославия 8-5 България
 Румъния 9-4 България
 Япония 7-5 България

Източници 
 Official Olympic Reports
 Olympic Winter Games 1976, sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри